Mårdalen est un patronyme norvégien pouvant désigner:

Patronyme
Jon Mårdalen (1895-1977), skieur cross-country norvégien
Kjetil Mårdalen (1925-1996), skieur norvégien en combiné nordique

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien